Города Кувейта

Ниже перечислены города с населением более 10 000 жителей. Население городов, согласно официальной переписи, может быть значительно ниже, чем оценочное.. Данные переписи указаны без пригородов, оценка 2017 года включает пригороды (приведены в скобках).

Литература

Примечания

Ссылки 
 citypopulation.de
 Central Statistical Bureau of Kuwait

 
Кувейт